Натуральне число 1650
 1650 рік до нашої ери
 1650 рік нашої ери